Чиндалей — топоним в Забайкальском крае Российской Федерации.

 Се́льское поселе́ние «Чиндалей» — муниципальное образование в Дульдургинском районе.
 Чиндалей — село в Дульдургинском районе Агинского Бурятского округа Забайкальского края. Административный центр  сельского поселения «Чиндалей».